Walting ist der Ortsname von

 Walting, Gemeinde im Landkreis Eichstätt, Bayern
 Walting (Pleinfeld), Ortsteil des Marktes Pleinfeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Walting (Weiding), Ortsteil der Weiding, Landkreis Cham, Bayern